Thomas Pitt kan syfta på bland andra:

 Thomas Pitt (1653–1726)
 Thomas Pitt, 1:e earl av Londonderry (1686–1729)
 Thomas Pitt av Boconnoc (1705–1761)
 Thomas Pitt, 1:e baron Camelford (1737–1793)
 Thomas Pitt, 2:e baron Camelford (1775–1804)